Existem ruas denominadas Jerônimo Coelho, ou:

Jerônimo Coelho -  jornalista, militar e político;
Rua Jerônimo Coelho - na cidade de Joinville;
Rua Jerônimo Coelho - na cidade de Florianópolis;
Rua Jerônimo Coelho - na cidade de Porto Alegre.

Desambiguação